Sara Errani e Roberta Vinci sono le detentrici del titolo, ma la Errani ha deciso di non partecipare. La Vinci ha invece partecipato al torneo insieme a Karin Knapp, venendo eliminata al terzo turno da Casey Dellacqua e Jaroslava Švedova.

Martina Hingis e Sania Mirza hanno conquistato il titolo battendo in finale Ekaterina Makarova e Elena Vesnina con il punteggio di 5-7, 7-64, 7-5.

Teste di serie

  Martina Hingis /  Sania Mirza (campionesse)
  Ekaterina Makarova /  Elena Vesnina (finale)
  Bethanie Mattek-Sands /  Lucie Šafářová (quarti di finale)
  Tímea Babos /  Kristina Mladenovic (semifinale)
  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (semifinale)
  Garbiñe Muguruza /  Carla Suárez Navarro (secondo turno)
  Hsieh Su-Wei /  Flavia Pennetta (quarti di finale)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (secondo turno)

  Casey Dellacqua /  Jaroslava Švedova (quarti di finale) 
  Caroline Garcia /  Katarina Srebotnik (secondo turno) 
  Alla Kudrjavceva /  Anastasija Pavljučenkova (terzo turno) 
  Serena Williams /  Venus Williams (ritirate) 
  Chan Yung-jan /  Zheng Jie (primo turno) 
  Michaëlla Krajicek /  Barbora Strýcová (terzo turno) 
  Anastasija Rodionova /  Arina Rodionova (secondo turno) 
  Anabel Medina Garrigues /  Arantxa Parra Santonja (terzo turno)

Qualificate 

  Elizaveta Kuličkova /  Evgenija Rodina (primo turno)
  Magda Linette /  Mandy Minella (primo turno)

  Johanna Larsson /  Petra Martić (primo turno) 
  Wang Yafan /  Zhang Kailin (primo turno)

Lucky Loser 
  Misaki Doi /  Stephanie Vogt (primo turno)
  Chan Chin-wei /  Nicole Melichar (primo turno)
  Jana Čepelová /  Stefanie Vögele (primo turno)

Wildcard 

  Naomi Broady /  Emily Webley-Smith (primo turno)
  Jocelyn Rae /  Anna Smith (secondo turno)

  Johanna Konta /  Maria Sanchez (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Torneo di Wimbledon 2015
WTA Tour 2015